Неко:

 Девушка Неко — персонаж японской анимации.
 Данило Неко — бразильский футболист.